Андреас Видхёльцль (; ) — австрийский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в командных соревнованиях, победитель Турне четырёх трамплинов.

Карьера 
Андреас Видхёльцль начал заниматься прыжками в детстве, а в 17 лет дебютировал в Кубке мира, хотя стабильно стал принимать в нём участие только ещё через 2 года. В сезоне 1995/96 австриец впервые добрался до этапного подиума, а через год впервые одержал в Кубке победу. В 1997—2000 годах Видхёльцль стал двукратным бронзовым призёром Олимпиады, выиграл две медали чемпионатов по прыжкам и полётам, а также одержал 16 побед на этапах Кубка. Пик его карьеры пришёлся на сезон 1999/2000, когда тиролец выиграл 6 этапов и стал 2-м в общем зачёте Кубка. Тогда же он одержал победы на 3-х из 4-х этапов Турне четырёх трамплинов, а вместе с ними выиграл и общий зачёт. В новом веке Видхёльцлю удалось победить всего на одном этапе, но в 2005 и 2006 годах он вместе с новыми австрийскими звёздами прыжков выиграл оба командных первенства чемпионата мира в Оберстдорфе и единственное на Туринской олимпиаде. После сезона 2005/06, когда Андреас стал 4-м в общем зачёте, с каждым сезоном результаты ухудшались, и после проведённой в Континентальном кубке зимы 2007/08 Видхёльцль завершил карьеру. Он продолжил приезжать на этапы Кубка мира в качестве эксперта «Eurosport»; перед соревнованиями он совершает прыжок с камерой на шлеме, после чего объясняет зрителям особенности трамплина и текущих условий с позиции спортсменов.

Выступления в Кубке мира

Примечания

Литература 
 Andreas Widhölzl, Heinz Schnürle: Mein Höhenflug. SCM Hänssler, 2009 Holzgerlingen, ISBN 978-3-7751-5050-7.

Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1998 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина